

Patronyme 

 Vladimir Baranov-Rossiné (1888-1944), peintre russe d'inspiration futuro-cubiste ;
 Solomon Rossine, pseudonyme artistique d'Albert Solomonovich Rozine (1937-), peintre russe.